Die Acura Classic 2001 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in San Diego. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 28. Juli bis 5. August 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001